Alexander Reichardt ist der Name folgender Personen:

* Alexander Reichardt (Sänger) (1825–1885), österreichischer Opernsänger (Tenor)
 Alexander Reichardt (Bibliothekar) (1858–1922), deutscher Bibliothekar, Philologe und Schriftsteller